Султа́н Хаши́м Ахма́д ат-Таи́ (; 1945 — 19 июля 2020) — иракский военный и государственный деятель, министр обороны Ирака (1995—2003) в правительстве Саддама Хусейна. Генерал армии.

Участвовал в ирано-иракской войне (1980—1988), командовал рядом соединений. Один из организаторов этнических чисток против курдов. В 1991 году во время войны в Персидском заливе возглавил иракскую делегацию на переговорах о прекращении огня. Руководил подавлением антиправительственных выступлений в 1991 году.

После вторжения в Ирак в 2003 году осуждён иракским судом за военные преступления. Умер в заключении.

Биография 
В 1975 году окончил Национальный институт безопасности в Багдаде по специальности «военная разведка». В 1980—1988 годах участвовал в войне против Ирана, последовательно командовал рядом соединений от полка до бригады. Закончил войну командующим 1-м армейским корпусом в звании генерала армии (в тот период времени — наиболее крупное из соединений иракских сухопутных войск). В этом качестве на заключительном этапе войны был одним из организаторов операции «Анфаль» (1988) — этнических чисток против иракских курдов. Султан Хашим Ахмед имел репутацию одного из самых компетентных иракских командующих и пережил чистки офицерского состава.

Во время войны в Персидском заливе зимой 1991 года был командующим 3-м корпусом иракской армии. После разгрома иракских войск в марте 1991 года подписал с командующим Многонациональными силами Норманом Шварцкопфом в Сафване соглашение о прекращении огня. После того, как Ирак весной-летом 1991 года охватили массовые антиправительственные выступления, Султан Хашим Ахмад активно участвовал в их подавлении силами армии.

В апреле 1995 года генерал Султан Хашим Ахмад был назначен начальником штаба сухопутных сил, а в июле того же года — министром обороны Ирака. Должность министра обороны в данный период во многом носила формальный характер и не означала какого-либо контроля над вооруженными силами, который сконцетрировал в своих руках Саддам Хусейн.

Задолго до начала второй иракской войны, в феврале 2003 года, газета «Гардиан» сообщила, что министр обороны помещён под домашний арест. Но он продолжал выступать по телевидению. Спустя неделю переговоров, 19 сентября 2003 года он сдался в Мосуле бойцам 101-й воздушно-десантной дивизии. Султан Хашим Ахмад, с рядом других соратников Саддама, предстал перед специальным иракским трибуналом по делу Анфаль. 24 июня 2007 года он был приговорён к смертной казни через повешение за военные преступления против человечности. Его казнь была запланирована на 11 сентября 2007 года, но американская сторона отказалась выдать его иракским властям.

2 декабря 2008 года иракский трибунал приговорил Султана Хашима к 15 годам тюремного заключения за подавление восстания шиитов в 1991 году. Умер от сердечного приступа в тюрьме 19 июля 2020 года.

Примечания

Ссылки 

Оглашение приговора Султану Хашиму (видео)

Политики Ирака
Министры обороны Ирака
Участники Ирано-иракской войны
Военные преступники
Приговорённые к смертной казни
Умершие в местах лишения свободы